Kanton Saint-Savin ist der Name zweier ehemaliger französischer Wahlkreise:

 Kanton Saint-Savin (Gironde) im Département Gironde
 Kanton Saint-Savin (Vienne) im Département Vienne